Literatura: Pulp (literatura), revistes de ficció populars als Estats Units que es publicaren àmpliament des dels anys 1920 fins als anys 1950
 Música: Pulp (grup de música), grup musical anglès nascut a finals dels anys 70
 Cinema: Pulp Fiction, pel·lícula de 1994 dirigida per Quentin Tarantino